Люлько — фамилия. Известные носители:
 Люлько, Людмила Александровна (1923—1967) — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР, мать певца Максима Леонидова
 Люлько, Василий Касьянович (1924—1995) — полный кавалер ордена Славы.
Люлько, Иван Трофимович (1913—1978) — капитан-директор китобойных фамилий, Герой Социалистического Труда (1966)
 Люлько, Роберт Давыдович (1908—1994) — советский легкоатлет.